Die 1. jugoslawische Fußballliga 1969/70 war die 41. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 24. August 1969 und endete am 28. Juni 1970.

Titelverteidiger FK Roter Stern Belgrad wurde zum zehnten Mal jugoslawischer Meister und holte zum vierten Mal das Double.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1969/70